Zajączkowo ist der Name von neun Ortschaften in Polen:
(nach Woiwodschafts-ABC)
 Zajączkowo (Grodziczno) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Seinskau, Kreis Neumark, Westpreußen
 Zajączkowo (Łukta) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Falkenstein, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Zajączkowo (Milejewo) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Haselau, Kreis Elbing, Ostpreußen
 Zajączkowo (Pniewy) in der Woiwodschaft Großpolen
 Zajączkowo (Chełmża) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Zajączkowo (Bakałarzewo) in der Woiwodschaft Podlachien
 Zajączkowo (Kobylnica) in der Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Sanskow, Kreis Stolp, Pommern
 Zajączkowo (Tczew) in der Woiwodschaft Pommern
 Zajączkowo (Połczyn-Zdrój) in der Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Alt Sanskow, Kreis Belgard, Pommern

Siehe auch
 Wielkie Zajączkowo, Zajączkowo-Folwark